Женский межзональный турнир по шахматам 1973 — второй женский межзональный турнир проходил с 29 сентября по 28 октября 1973 года на острове Менорка (Испания). Участвовали 20 шахматисток из 9 стран — победительницы зональных турниров ФИДЕ (1972/1973) и шахматистки, успешно выступившие в предыдущем цикле женского чемпионата мира; 3 победительницы межзонального турнира получили право участие в матчах претенденток.

Таблица

Литература 
 

Межзональные турниры
1973 год в шахматах